Санта-Роса-де-Осос () — город и муниципалитет на севере Колумбии, на территории департамента Антьокия. Входит в состав субрегиона Северная Антьокия.

История 
До прихода испанцев территорию муниципалитета населяли представители индейского племени :es:Nutabes.
Поселение из которого позднее вырос город было основано в 1636 году. Муниципалитет Санта-Роса-де-Осос был выделен в отдельную административную единицу в 1814 году.

Географическое положение 

Город расположен в центральной части департамента, в гористой местности Центральной Кордильеры, на расстоянии приблизительно 39 километров к северо-северо-востоку (NNE) от Медельина, административного центра департамента. Абсолютная высота — 2480 метров над уровнем моря.
Муниципалитет Санта-Роса-де-Осос граничит на севере с муниципалитетами Сан-Андрес-де-Куэркия, Ярумаль и Ангостура, на северо-востоке — с муниципалитетами Каролина-дель-Принсипе и Гомес-Плата, на востоке — с муниципалитетами Йоломбо и Санто-Доминго, на юге — с муниципалитетом Донматиас, на юго-западе — с муниципалитетом Энтрерриос, на западе — с муниципалитетами Бельмира и Сан-Хосе-де-ла-Монтанья. Площадь муниципалитета составляет 805 км².

Население 
По данным Национального административного департамента статистики Колумбии, совокупная численность населения города и муниципалитета в 2012 году составляла 34 295 человек.
Динамика численности населения муниципалитета по годам:

Согласно данным переписи 2005 года мужчины составляли 50,4 % от населения Санта-Роса-де-Ососа, женщины — соответственно 49,6 %. В расовом отношении белые и метисы составляли 84 % от населения города; негры, мулаты и райсальцы — 16 %.
Уровень грамотности среди всего населения составлял 89,2 %.

Экономика 
Основу экономики Санта-Роса-де-Ососа составляют сельскохозяйственное производство, добыча золота, производство одежды и бумаги, а также производство электроэнергии.
56,2 % от общего числа городских и муниципальных предприятий составляют предприятия торговой сферы, 33,9 % — предприятия сферы обслуживания, 8,8 % — промышленные предприятия, 1,1 % — предприятия иных отраслей экономики.

Религия 
Город является центром католической епархии Санта-Роса-де-Ососа.

Примечания 

Города Колумбии
Муниципалитеты департамента Антьокия